Wels steht für: 
 Echte Welse (Siluridae), eine Fischfamilie 
 Europäischer Wels (Silurus glanis), ein europäischer Süßwasserfisch, der auch in Mitteleuropa vorkommt
 Aristoteles-Wels (Silurus aristotelis), ein europäischer Süßwasserfisch, der in Griechenland vorkommt
 Welsartige (Siluriformes), zu denen neben den Echten Welsen auch 37 andere Fischfamilien auf fast allen Kontinenten zählen

Wels ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Wels (Stadt), Stadt in Oberösterreich
 Wels (Gemeinde Friesach), Ortschaft von Friesach, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Welsgarten, Parkanlage auf dem Burgberg (Erlangen)

Wels ist Familienname folgender Personen:
 Andreas Wels (* 1975), deutscher Wasserspringer
 Antonius Wels (1926–2021), deutscher Veterinärmediziner und Hochschullehrer
 Charles Wels (1825–1906), US-amerikanischer Komponist
 Frank Wels (1909–1982), niederländischer Fußballspieler
 Franz Wels (1873–1940), österreichischer Militärfechtmeister und Flugpionier
 Günter Wels (* 1963), österreichischer Literaturkritiker, Fernsehmoderator, Schriftsteller und Journalist, siehe Günter Kaindlstorfer
 Moritz Wels (* 2004), österreichischer Fußballspieler
 Otto Wels (1873–1939), deutscher Politiker (SPD)
 Paul Wels (1890–1963), deutscher Pharmakologe und Strahlenbiologe
 Peter Wels (* 1946), deutscher Architekturzeichner
 Rudolf Wels (1882–1944), tschechischer Architekt
 Volkhard Wels (* 1964), deutscher Literaturwissenschaftler

WELS ist Abkürzung für:
 Wisconsin Evangelical Lutheran Synod, Evangelisch-Lutherische Wisconsin-Synode in den Vereinigten Staaten von Amerika

Siehe auch:
 Welse
 Wales
 Welz
 Weltz
 Wels-Land (politischer Bezirk)

WELS